Il singolare maschile del Medibank International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il campione uscente era Marcos Baghdatis, che si è ritirato prima dell'inizio del torneo per un infortunio all'inguine. In finale Gilles Simon ha battuto Viktor Troicki per 7-5, 7-64.

Teste di Serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno:

 Sam Querrey (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (ritirato)
 Ernests Gulbis (semifinale)
 Viktor Troicki (finale)

  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Feliciano López  (primo turno)
  Guillermo García López (secondo turno)
  Lu Yen-Hsun (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medibank International Sydney 2011
ATP World Tour 2011